Gromiljak je naseljeno mjesto u općini Kiseljak, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Kultura 

 Duhovni centar Kuća Navještenja Sestara Služavki Maloga Isusa

Šport 

 NK Gromiljak Kiseljak
 Teniski klub Elliptic

Izvori 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Kiseljak